Poot ist der Name von

 Crescencio Poot  (* um 1820, † 1885), militärischer und religiöser Führer der aufständischen Maya (Cruzoob) während des Kastenkriegs in Yucatán
 Marcel Poot (1901–1988), belgischer Komponist, Professor und Musiker

Siehe auch:
 Pooth
 Poth